Team Esbjerg ist ein dänischer Handballverein, deren Damenmannschaft in der Damehåndboldligaen, der höchsten dänischen Spielklasse, spielt. Team Esbjerg qualifizierte sich bislang fünfmal für einen europäischen Pokalwettbewerb. 2016, 2019 und 2020 gewann die Damenmannschaft die dänische Meisterschaft sowie 2017 und 2021 den dänischen Pokal.

Kader 2022/23

Weblinks 
 Vereinshomepage
 Team Esbjerg auf www.eurohandball.com

 
Dänischer Handballverein
Sport (Esbjerg Kommune)